Коренюк Андрій Петрович (1936-2010) — український живописець.
 Коренюк Василь (1919-1945) — член проводу ОУН(б) на ПЗУЗ, відповідальний співробітник референтури СБ проводу на ПЗУЗ.
 Дмитро Коренюк (* 1951) — український громадський діяч Румунії, гуцульський гуморист і фольклорист.
 Коренюк Роман Михайлович (* 1951) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища на -юк